Lisie Skały – skały w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Lisie Skały – skały w gminie Kamienna Góra w pow. kamiennogórskim, woj, dolnośląskim
 Lisie Skały – skały w gminie Nowa Ruda w pow. kłodzkim, woj, dolnośląskim
 Lisie Skały – skały w gminie Plechowice w pow. jeleniogórskim, woj, dolnośląskim
 Lisie Skały – skały w gminie Walim w pow. wałbrzyskim, woj, dolnośląskim
 Lisie Skały – skały w gminie Wojcieszów w pow. złotoryjskim, woj, dolnośląskim
 Lisie Skały – skały w Górach Sowich (Sudety)
 Lisie Skały – skały w Ojcowskim Parku Narodowym